«Сome Closer» () — первый англоязычный и шестой студийный альбом турецкого певца Таркана, выпущенный в апреле 2006 года на лейбле «Universal» в Европе.

Об альбоме 
К выпуску англоязычного альбома Таркан готовился ещё с 1997 года после успеха альбома «Ölürüm Sana» и знакомства с американским продюсером Ахметом Эртегюном.

Альбом состоит из пятнадцати композиций. Над пластинкой работали: Таркан, Пит Мартин (Pete «Boxta» Martin), Джош Швартц (Josh Schwartz), Брайан Кералф (Brian Kierulf) и другие.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Таркана

Альбомы Таркана
Альбомы на английском языке